Krizman je prezime.

Poznate osobe 
 Bogdan Krizman, hrvatski povjesničar
 Tomislav Krizman hrvatski slikar i grafičar

Hrvatska prezimena